Le tournoi US Hardcourt est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1954 se dispute à La Jolla du 6 au .

Beverly Baker remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Green.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Dorothy Bundy et Darlene Hard.

En double mixte, la paire Patricia Canning Todd et William C. Crosby enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis US Hardcourt

Navigation 

dames 1954
Compétition de tennis à San Diego
La Jolla
US Hardcourt
Sport aux États-Unis en 1954
Décembre 1954